Гуарульюс ():

 Гуарульюс — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Гуарульюс — микрорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Гуарульюс — международный аэропорт.